Кефелі () — караїмське прізвище. Відомі носії:
 Авраам Кефелі — музикант і композитор
 Кефелі Сіма Йосипович — севастопольський діяч
 Кефелі Яків Йосипович — військовий лікар